Perez je priimek več oseb:
 Ramón Pérez de Ayala (1881-1962), španski pisatelj, pesnik, diplomat, veleposlanik
 Benito Pérez Galdós (1843-1920), španski pisatelj in dramatik